Ran o RAN puede referirse a:

 Ran, una diosa escandinava.
 Ran (proteína), una proteína implicada en el transporte de sustancias.
 Ran (película), película japonesa de 1985 escrita y dirigida por Akira Kurosawa.
 acrónimo de Rugby Americas North, asociación regional de rugby en América del Norte y el Caribe.
 Nombre común de Épsilon Eridani, estrella de la constelación de Eridanus,

Nombres de persona 

 Avi Ran, futbolista israelí.
 Chen Ran, escritora china.
 Eyal Ran, tenista israelí.